Caravan kan syfta på

 Caravan (företag) – ett husvagnsföretag från Eskilstuna, sålt husvagnar sedan 1969
 Caravan (låt) – en låt av den kanadensiska progressiv rock bandet Rush
 Caravan (musikgrupp) – en brittisk progressiv musikgrupp bildad 1968
 Caravan (musikalbum) – det självbetitlade debutalbumet av den brittiska musikgruppen Caravan
 Caravan (sång) – en jazzsång från 1937 framförd av bland annat Duke Ellington
 Caravan Club – en ideell förening för fritidsfordon
 Caravan Hound – en hundras
 Cessna 208 Caravan – ett mindre transportflygplan